

Architettura 
 Monastero di Sapara – monastero ortodosso nella regione di Samtskhe-Javakheti  in Georgia

Geografia 
 Monte Sapara – rilievo montuoso in Corsica

Persone 
 Adewale Sapara – calciatore nigeriano, attaccante
 Marek Sapara – calciatore slovacco, centrocampista